Jane Seymour – brytyjska aktorka
 Jane Seymour – królowa Anglii